Elfman ist der Nachname mehrerer Personen:

 Bodhi Elfman (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler
 Danny Elfman (* 1953), US-amerikanischer Film-Musikkomponist und Mitglied der Band „Oingo Boingo“
 Eric Elfman, US-amerikanischer SF-Autor
 Hanna Aronsson Elfman (* 2002), schwedische Skirennläuferin
 Jenna Elfman (* 1971), US-amerikanische Schauspielerin
 Marja Elfman (* 1972), schwedische Freestyle-Skierin
 Richard Elfman (* 1949), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Produzent